Galesburg kan syfta på:

Galesburg, Illinois
Galesburg, Kansas
Galesburg, Michigan
Galesburg, North Dakota